Manuel Torres Campañá (Cervera, 1891? - ?), professor mercantil i polític republicà espanyol, diputat membre del Congrés dels Diputats d'Espanya
 Manuel Torres Caturla (Torremolinos, Andalusia, 1989), futbolista espanyol que juga de defensa 
 Manuel Torres Izquierdo, advocat i polític català 
 Manuel Torres Martínez (Marín, Pontevedra, 1901 - 1995), mestre i pintor gallec
 Manuel de Torres y Martínez (La Unión, - Almoradí, 1960), jurista espanyol, acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències
 Manuel Torres Hervás (Vilches, 1917 - Benaixeve, 1947), militar republicà i guerriller mort per la Guàrdia Civil
 José Manuel Torres Orenga (La Vall d'Uixó, 1962), futbolista valencià que ocupava la posició de defensa
 Pedro Manuel Torres (Huambo, 1982), futbolista angolès de la dècada de 2000 
 Víctor Manuel Torres Mestre (Madrid, 1970), futbolista madrileny què jugava de defensa